Ekstraklasa w piłce nożnej 2008/09 – 75. edycja najwyższych w hierarchii rozgrywek ligowych polskiej klubowej piłki nożnej. Był to pierwszy sezon, w którym nazwa „Ekstraklasa” nie jest równoznaczna z „I liga piłki nożnej”.

Absolutnym beniaminkiem ligi był .

Informacje 
 Mistrz Polski: Wisła Kraków. (12. tytuł mistrzowski)
 Wicemistrz Polski: Legia Warszawa.
 3. miejsce: Lech Poznań.
 Spadek do I ligi: Górnik Zabrze, ŁKS Łódź.
 start w Eliminacjach do Ligi Mistrzów: Wisła Kraków.
 start w Eliminacjach do Ligi Europy: Lech Poznań, Legia Warszawa, Polonia Warszawa.

Uczestnicy 

Uwagi:
 Piast Gliwice awansował z 3. pozycji II ligi bez rozegrania barażu, dzięki zwolnieniu się miejsca w Ekstraklasie po karnej degradacji Zagłębia Lubin i Korony Kielce związanej z aferą korupcyjną.
 Arka Gdynia awansowała z 4. miejsca II ligi wskutek degradacji Zagłębia Lubin i Korony Kielce.
 Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski została wykupiona przez siódmą w drugoligowej tabeli sezonu 2007/08 Polonię Warszawa, która przejęła prawa drużyny do występu w Ekstraklasie.

Rozgrywki

Tabela 

 ||rowspan=10 style="background-color:white;"|

Miejsca po danych kolejkach

Lider kolejka po kolejce

Wyniki

Najlepsi strzelcy 
Tytuł króla strzelców sezonu 2008/2009 wywalczyli ex aequo Paweł Brożek, gracz Wisły Kraków oraz Takesure Chinyama z Legii Warszawa strzelając 19 bramek.

 Kompletna klasyfikacja strzelców 2008/2009

Stadiony

Sędziowie 
15 lipca 2008 PZPN ogłosił listę sędziów piłkarskich wyznaczonych do prowadzenia spotkań Ekstraklasy:

*) arbitrzy zatrzymani lub odsunięci w trakcie sezonu od prowadzenia spotkań i zawieszeni w prawach sędziego, na skutek sankcji dyscyplinarnych nałożonych ze względu na ich domniemany udział w aferze korupcyjnej.
**) przed rundą wiosenną poprosił o urlop.
***) zakończył karierę w trakcie trwania sezonu.
****) sędzia dokooptowany na rundę wiosenną.
*****) sędzia odsunięty od prowadzenia zawodów po 22. kolejce.

Według rankingu tygodnika „Piłka Nożna” najlepszym sędzią Ekstraklasy w sezonie 2008/2009 był Marcin Borski”.

Klasyfikacja medalowa mistrzostw Polski po sezonie 
Tabela obejmuje wyłącznie kluby mistrzowskie.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona Ekstraklasy
 
 

2008 w piłce nożnej
2009 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Polsce
2008 w polskim sporcie
2009 w polskim sporcie